9-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1999/2000 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионом в 3-й раз подряд и в 8-й в истории стал «Зимбру» из Кишинёва.

Перед началом сезона столичный «Униспорт» и «Нистру» (Атаки) объединились в 1 клуб «Нистру-Униспорт».

Итоговая таблица 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Результаты матчей

Ссылки 

 http://www.rsssf.com/tablesm/mold00.html

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Молдавии в 1999 году
Спорт в Молдавии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000